Ни́на Валенти́новна Бордо́вская (род. 9 декабря 1952, с. Мачеха, Волгоградская область) — советский и российский , специалист по психологии научной деятельности студента. Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии и педагогики личностного и профессионального развития СПбГУ. Действительный член (академик) РАО с 26 апреля 2005 года. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования (2021)

Биография 
Нина Валентиновна Бордовская (Бочкина) родилась 9 декабря 1952 г. в с. Мачеха Волгоградской области. В 1973 г. с отличием окончила математический факультет Волгоградского государственного педагогического университета. В 1973 г. начала работать учителем математики. В 1979 г. стала преподавателем математики Волгоградского политехнического института. В 1979—1988 гг. — ассистент кафедры методики математики и физики, затем старший преподаватель кафедры общей педагогики, заведующий кафедрой методики преподавания в начальной школе, заведующий кафедрой дошкольного воспитания Волгоградского государственного педагогического университета.

В 1984 г. защитила кандидатскую диссертацию «Формирование самостоятельности у старших школьников: На примере взаимосвязи процесса обучения и комсомольской работы».

В 1991 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Педагогические основы формирования самостоятельности школьника».

С 1993 г. является профессором по кафедре педагогики. С 1994 г. переехала в Санкт-Петербург. С 2000 г. заведует кафедрой психологии и педагогики личностного и профессионального развития факультета психологии СПбГУ. С 2005 г. — академик РАО.

Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2003).

Муж — академик РАО Г. А. Бордовский.

Научная деятельность 
Основная область научных интересов — психология научной деятельности студента, педагогические методы и средства развития самостоятельности субъекта образовательного процесса, проблемы и методы оценки качества образования и преподавания, современные образовательные технологии и интерактивные методы обучения. Является автором педагогической теории развития самостоятельности и педагогической системологии.

В работах, посвящённых диалектике педагогического процесса, рассматриваются вопросы логики и методологии педагогического исследования на фоне развития педагогической науки и научно-педагогического знания. Утверждается важность непрерывности и преемственности в педагогическом процессе.

Работы 2000-х годов демонстрируют возможности междисциплинарного подхода к изучению терминологической компетентности педагога. Описана авторская методика изучения структурно-функциональной модели терминологической компетентности и представлены результаты апробации на всех уровнях образования. Охарактеризованы особенности разных уровней развития терминологической компетентности, разработана система показателей и критериев ее оценки. Исследованы социально-профессиональные условия и психологические факторы развития терминологической компетентности педагога в процессе подготовки к преподавательской работе.

Основные работы 
Книги
 Психология и педагогика. Учебник для вузов (Серия «Учебник нового века»). СПб.: Питер, 2000. 432 с. (соавт. Реан А. А., Розум С. И)
 Диалектика педагогического исследования: Логико-методол. проблемы. СПб.: Изд-во Рус. Христиан. гуманитар. ин-та, 2001. 511 с.
 Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и методология проектирования: учебное пособие. СПб.: Кн. Дом, 2007. 407 с.
 Педагогическая системология: учебное пособие. М.: Дрофа, 2009. 463, [1] с.
 Педагогическая компетенция субъекта профессионально-личностного развития. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. 243, [1] с.
 Педагогика: учебное пособие для студентов вузов. М., СПб.: Питер, 2011. 299 с. (соавт. Реан А. А.)
 Психология и педагогика: Учебник для ВУЗов. СПб.: Питер, 2013 (2016, 2017). 624 с. (соавт. Розум С. И.)
 Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Бордовской Н. В. М.: Кнорус, 2016. 432 с.
 Психология делового общения: учебник / под редакцией Н. В. Бордовской. М.: КноРус, 2017. 291 с.
 История развития терминологии отечественной дидактики (XVIII — начало XX в.). М: Русайнс, 2018. 252 с. (соавт. Кошкина Е. А.)
 Терминологическая компетентность педагога. М.: Русайнс, 2019. 180, [1] с. (соавт. Кошкина Е. А., Тихомирова М. А.)

Статьи
 О методах и формах самоуправления в процессе обучения // Совершенствование форм и методов учебно-воспитательного процесса в школе и вузе. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, КарГПИ, 1990. С. 38-40.
 Изучение личности ученика в учебном процессе // Изучение личности школьника учителем Москва, 1991. С. 20-50. (соавт. Заир-Бек Е. С., Тряпицына А. П.)
 О типах самостоятельности ребёнка в условиях выбора // Ребёнок в современном мире тезисы докладов II международной конференции. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Институт детства. 1994. С. 60-61.

Примечания

Литература 
 Бордовская Н. В. // Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь. М., 2002. С. 460.
 Бордовская Н. В. // Психологи Петербурга. СПб.: Питер, 1999. С. 16.
 Козырев В. А. Профессора РГПУ имени А. И. Герцена в XX веке: биографический справочник. М.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 391 с.
 Петербургская школа психологии: прошлое, настоящее, будущее. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2007. 300 с.

Ссылки 
 Нина Валентиновна Бордовская на сайте факультета психологии СПбГУ.
 Публикации Н. В. Бордовской на сайте eLIBRARY.
 Нина Валентиновна Бордовская на сайте РАО.

Психологи СССР
Психологи России
Выпускники Волгоградского социально-педагогического университета
Профессора Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Волгоградского технического университета
Преподаватели Волгоградского социально-педагогического университета
Женщины-учёные XX века
Женщины-психологи
Авторы учебников психологии
Авторы Большой российской энциклопедии
Лауреаты премии Правительства РФ в области образования